

Ричув — село в гміні Спитковіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ричув — село в гміні Оґродзенець Заверцянського повіту Сілезького воєводства